ruta (Ruta) növénynemzetség
 ruta, kerti ruta (Ruta graveolens) növényfaj
 ruta, a heraldikában ismert gyémánt alakú mesteralak
 Ruta település Szlovéniában